Чолария — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Чолария, Лили Ивановна (1921 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чолария, Мамия Степанович (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.